Borbély ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Borbély (* 1995), ungarischer Handballspieler
 Alexander Borbély (* 1939), Schweizer Pharmakologe (Schwerpunkt Schlafforschung)
 Alexandra Borbély (* 1986), slowakisch-ungarische Schauspielerin
 Balázs Borbély (* 1979), slowakischer Fußballspieler
 Cornel Borbély (* 1978), Schweizer Jurist
 Gábor Borbély (* 1937), ungarischer kommunistischer Politiker, Mitglied des Parlaments
 László Borbély (* 1954), rumänischer Ökonom und Politiker
 Michael Borbély (* 1923), deutscher Maler
 Mihály Borbély (* 1956), ungarischer Jazzmusiker
 Szilárd Borbély (1963–2014), ungarischer Lyriker und Romanautor
 Samu von Borbely (1907–1984), ungarisch-deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Zwei-Prozess-Modell der Schlafregulation (auch: Zwei-Prozess-Modell von Borbély)